Ксантипп ():

 Ксантипп (сын Арифрона) — древнегреческий военачальник из Афин, живший в VI—V вв. до н. э., победитель персов при Микале. Отец Перикла
 Ксантипп (архонт) — архонт Афин 479—478 годов , племянник предыдущего
 Ксантипп (сын Перикла) — древнегреческий аристократ, старший из двух законных сыновей Перикла.
 Ксантипп (спартанец) — древнегреческий военачальник из Спарты, живший в III веке до н. э.
  — род кузнечиков из семейства настоящих саранчовых